Alekseevskij () è un diffuso cognome e toponimo.

Geografia 

 Alekseevskij rajon:
 Alekseevskij rajon – rajon dell'Oblast' di Belgorod
 Alekseevskij rajon – rajon di Mosca
 Alekseevskij rajon – rajon dell'Oblast' di Samara
 Alekseevskij rajon – rajon del Tatarstan
 Alekseevskij rajon – rajon dell'Oblast' di Volgograd
 Palazzo Alekseevskij

Persone 

 Nikolaj Evgen'evič Alekseevskij – 
 Evgenij Vladimirovič Alekseevskij

Pagine correlate 
 Alekseevsk
 Alekseevka
 Alekseevskaja